Der Wahlkreis Osterholz ist ein Wahlkreis zur Wahl des niedersächsischen Landtages. Er umfasst vom Landkreis Osterholz die Stadt Osterholz-Scharmbeck, die Gemeinden Grasberg, Lilienthal, Ritterhude und Worpswede sowie vom Landkreis Verden die Gemeinden Ottersberg und Oyten. Der Wahlkreis umfasst somit sieben nordöstliche Vororte von Bremen.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Osterholz fünf Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Axel Miesner (CDU). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 60.

Landtagswahl 2017 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Osterholz sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Axel Miesner (CDU). Über die Landesliste zog zusätzlich Klaus Wichmann (AfD) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 60.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Miesner, Axel" |Axel Miesner
| 36,1
| 32,0
|-
| SPD
| data-sort-value="Kuck, Jürgen" |Jürgen Bernhard Kuck
| 34,1
| 34,5
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Meyer, Alexander" |Benjamin Alexander Meyer
| 10,3
| 11,0
|-
| FDP
| data-sort-value="Staffeldt, Torsten" |Torsten Staffeldt
| 5,9
| 7,5
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Behrens, Herbert" |Herbert Behrens
| 7,7
| 6,6
|-
| AfD
| data-sort-value="Wichmann, Klaus" |Klaus Wichmann
| 6,0
| 6,1
|-
| BGE || || ||0,3
|-
| DM || || ||0,2
|-
| Freie Wähler || || ||0,3
|-
| LKR || || ||0,0
|-
| ÖDP || || ||0,1
|-
| Die PARTEI || || ||0,4
|-
| Tierschutzpartei || || ||0,8
|-
| Piratenpartei || || ||0,2
|-
| V-Partei³ || || ||0,1
|}
Die Wahlbeteiligung lag mit 62,5 % unter dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Osterholz sieben Direktkandidaten an.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Miesner, Axel" |Axel Miesner
| 40,68
| 34,22
|-
| SPD
| data-sort-value="Kuck, Jürgen" |Jürgen Bernhard Kuck
| 35,67
| 31,42
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Meyer, Alexander" |Benjamin Alexander Meyer
| 13,89
| 16,99
|-
| FDP
| data-sort-value="Ceglarek-Brockshus, Thomas" |Thomas Ceglarek-Brockshus
| 2,48
| 8,61
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Schäfer, Eva" |Eva Schäfer
| 4,12
| 4,26
|-
| Piratenpartei
| data-sort-value="Weber, Tim" |Tim Weber
| 2,72
| 2,59
|-
| Freie Wähler
|
|
| 0,72
|-
| NPD || || ||  0,67
|-
| Die Freiheit || || || 0,32
|-
| PBC || || || 0,09
|-
| Bündnis 21/RRP || || || 0,06
|-
| ddp
| data-sort-value="Marshall, Angel" |Angel Marshall
| 0,41
| 
|}

Landtagswahl 2008 

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Miesner, Axel" | Axel Miesner
| 41,6
| 39,7
|-
| SPD
| data-sort-value="Jesgarzewski" | Tim Jesgarzewski
| 33,7
| 29,4
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Haase" | Heiner Haase
| 8,9
| 10,3
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Behrens, Herbert" | Herbert Behrens
| 8,2
| 8,7
|-
| FDP
| data-sort-value="Krug" | Tim Krug
| 5,5
| 8,0
|-
|-
| NPD
| data-sort-value="Wellhausen" | Sven Wellhausen
| 1,3
| 1,4
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 0,5
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,5
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,4
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
| data-sort-value="Kind" | Rainer Kind
| 0,8
| 0,4
|-
| PBC
|
|
| 0,2
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,2
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,2
|-
| ödp
|
|
| 0,1
|}

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Osterholz)
Politik (Landkreis Verden)